Příjmení Hradil nebo Hradilová   nosí tyto osobnosti:

 Antonín Hradil (1874–1937), český varhaník, dirigent a hudební skladatel
 Bohuš Hradil (1905–1984), český herec
 František Hradil (1898–1980), český hudební skladatel, kritik a pedagog
 Gerhard Hradil (* 1928), rakouský kněz
 Jiří Hradil, český hudebník, člen skupiny Tata Bojs
 Jiří Hradil (kanoista), československý kanoista
 Josef Hradil (1924–2008), český lékař, esperantista
 Karel Hradil (1910–1979), český sbormistr a pedagog
 Rudolf Hradil (1925–2007), rakouský malíř
 Stefan Hradil (* 1946), německý sociolog
 Vladimír Hradil (* 1947), český politik, poslanec PSP za ČSSD

ženy
 Simona Hradilová (* 1975), americká taekwondistka české národnosti

Česká příjmení